Вльора (алб. Vlora) — топонім.

 Вльора — місто на півдні Албанії, адміністративний центр однойменних префектури та Вльора.
 Вльора — область на південному заході Албанії.
 Вльора — один з 36 округів Албанії, розташований на південному заході країни.